Маче́те () — длинный (часто более 50 см), обычно тонкий (до 3 мм) и широкий нож. Клинок с односторонней заточкой, выпуклым лезвием, иногда с загнутым к лезвию остриём. В испанском языке это слово является уменьшительной формой слова мачо, которое использовалось для обозначения кувалд.

Использование 
В Латинской Америке и других тропических странах используется как сельскохозяйственное орудие для уборки сахарного тростника, бананов и др., а также как универсальный инструмент в джунглях, в частности для прорубания троп в густых зарослях. В этом регионе рубщиков сахарного тростника называют мачете́ро (). В различных странах есть свои чаще используемые формы и разновидности мачете.

Кроме того, в Латинской Америке широко используются в таких бытовых задачах, как нарезка на куски крупных продуктов питания или для выполнения грубых задач резки, таких как изготовление простых деревянных ручек и других инструментов. Часто можно увидеть людей, использующих мачете для других работ, таких как расщепление кокосовых орехов, работа во дворе, удаление небольших веток и растений, измельчение корма для животных и уборка кустов. Мачете часто считают инструментами и используются взрослыми. Однако многие общества и культуры охотников-собирателей, выживающие благодаря натуральному сельскому хозяйству, с детства начинают учить детей пользоваться острыми инструментами, в том числе мачете.

Мачете может использоваться и в качестве оружия, нередко применялось в гражданских войнах и массовых беспорядках. Некоторые разновидности мачете приняты на вооружение в армиях разных стран. Пики интереса к армейскому использованию мачете приходятся на Вторую мировую войну и войну во Вьетнаме.

Существуют варианты исполнения ножа с расширенной функциональностью, так в некоторых моделях добавлена способность пилить (размещена пила на обухе) или копать, может оснащаться дополнительными инструментами и приспособлениями, а в рукояти может размещаться носимый аварийный запас.

Геральдика 
Мачете изображен на гербе и флаге Анголы 1975 года и гербе Венесуэлы 2006 года.

На гербе Анголы, утверждённом 11 ноября 1975 года, располагающиеся в центре перекрещенные мотыга и мачете символизируют мирный труд и борьбу за свободу, в свою очередь на утверждённом в то же время флаге половина зубчатого колеса и мачете, также находящиеся в центре, символизируют союз рабочих и крестьян Анголы.

На гербе Венесуэлы, утверждённом 7 марта 2006 года, мачете символизирует участие крестьян в борьбе за независимость.

Мачете в культуре и искусстве 
Мачете широко представлено в кинематографе. Зачастую фигурирует в качестве оружия в фильмах ужасов поджанра «слешер», таких как «Пятница, 13-е» и «Джейсон X», а также в боевиках и приключенческих фильмах, так к примеру в фильме «Коммандо» герой Арнольда Шварценеггера отрубает им руку одному из противников. Существует персонаж, созданный Робертом Родригесом специально под актёра Дэнни Трэхо и получивший имя в честь этого оружия, который появляется в ряде фильмов, в том числе в качестве главного действующего лица в одноименной ленте и её сиквеле «Мачете убивает».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Холодное оружие по алфавиту
Ножи по алфавиту
Сельскохозяйственные инструменты
Клинковое оружие
Военные ножи